Saxen kan syfta på:

Saxen – äldre stavning på ett av Tysklands förbundsländer och historiskt ett tyskt kungarike och kurfurstendöme, se Sachsen (olika betydelser)

Geografi

Sverige 

 Saxen – en by i Ånge kommun, 
 Saxen, Saxhyttan – en sjö i Ludvika kommun, 
 Saxen, Saxdalen – en sjö i Ludvika kommun, 
 Saxen, Norhyttan – en sjö i Ludvika kommun, 
 Saxen – del av sjön Stora Norn, större delen i Smedjebackens kommun, 
 Saxen – del av sjön Haggen, Smedjebackens kommun, 
 Saxen (Söderbärke socken, Dalarna) – en sjö i Smedjebackens kommun, 
 Stora Saxen – en sjö i Avesta kommun, 
 Saxen – del av sjön Södra Barken, större delen i Fagersta kommun, 
 Saxen (Grythyttans socken, Västmanland) – en sjö i Filipstads och Hällefors kommuner, 
 Saxen (Nora socken, Västmanland) – en sjö i Nora kommun,

Österrike 

 Saxen, Österrike,

Se även
Sax (olika betydelser)

Robotskapade Österrikeförgreningar